

Patronymie

 Abdelhamid Salhi (1947- ) est un footballeur algérien.
 Abdelkader Salhi (1987- ) est un joueur de rugby à XV algérien.
 Ferial Salhi (1967- ) est une escrimeuse algérienne.
 Morad Salhi, kick-boxeur belgo-marocain.
 Radhouane Salhi (1967- ), est un footballeur tunisien.
 Taoufik Salhi (1979- ) est un footballeur tunisien.
 Yassine Salhi (1987- ) est un footballeur marocain.
 Safwane Salhi (2001- ), est un trampoliniste marocain.

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe